Ганс-Вальтер Шмуль (нар. 8 травня 1957 в Обергаузені) — німецький історик, працював переважно фрилансером в університеті міста Білефельд. Шмуль опублікував і редагував купу книг і статей з історії XIX і XX століть, особливо з історії евтаназії та історії різних інститутів.

Біографія 
Шмуль вивчав історію, латину та німецьку мови в університетах Бохума та Білефельда. Згодом працював науковим асистентом на історичному факультеті в Білефельді, де написав докторську дисертацію з історії «евтаназії» з 1890 по 1945 роки під наглядом Ганса-Ульріха Велера в 1986 році. Потім працював асистентом досліджень у спільному дослідницькому центрі «Соціальна історія сучасної буржуазії: Німеччина у міжнародному порівняні» до 1991 року. У 1995 році знову виступав під керівництвом Ганса-Ульріха Велера з доповіддю під назвою «Die Herren der Stadt. Буржуазні еліти і муніципальне самоврядування в Нюрнберзі і Брансвіку з XVIII століття по 1918 рік». З 1997 по 1999 рік був заступником професора в університетах Білефельда і Галле-Віттенберга, а в 1999 році був запрошеним вченим в дослідницькій програмі «Історія Товариства кайзера Вільгельма при націонал-соціалізмі» в Берліні. З 2005 року — доцент на факультеті історії, філософії та теології Білефельдського університету.

Публікації 

 Die Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater im Nationalsozialismus. Springer, Berlin u. a. 2016, ISBN 978-3-662-48743-3.
 mit Ulrike Winkler:  Diakonie in der Diaspora. Das Evangelische Diakoniewerk Gallneukirchen von der Habsburgermonarchie bis in die Zweite Republik (= Schriften des Instituts für Diakonie- und Sozialgeschichte an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, Bethel. 26). Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2015, ISBN 978-3-89534-986-7.
 als Herausgeber: Kulturrelativismus und Antirassismus. Der Anthropologe Franz Boas (1858–1942). Transcript, Bielefeld 2009, ISBN 978-3-8376-1071-0.
 Grenzüberschreitungen. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik 1927–1945 (= Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. 9). Wallstein-Verlag, Göttingen 2004, ISBN 3-89244-799-3 (englische Ausgabe: The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity, and Eugenics, 1927–1945. Crossing Boundaries (= Boston Studies in the Philosophy and History of Science. 259). Springer, Dordrecht 2008, ISBN 978-1-4020-6599-6).
 Friedrich von Bodelschwingh (= Rororo. 50687 Rowohlts Monographien.). Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, Reinbek bei Hamburg 2005, ISBN 3-499-50687-4.
 als Herausgeber: Rassenforschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten vor und nach 1933 (= Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. 4). Wallstein-Verlag, Göttingen 2003, ISBN 3-89244-471-4.
 Hirnforschung und Krankenmord. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung 1937–1945 (= Forschungsprogramm Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus. 1, ISSN 1616-380X). Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin 2000, (Vorabdruck).
 Ärzte in der Anstalt Bethel. 1870–1945. Bethel-Verlag, Bielefeld 1998, ISBN 3-922463-88-6.
 Die Herren der Stadt. Bürgerliche Eliten und städtische Selbstverwaltung in Nürnberg und Braunschweig vom 18. Jahrhundert bis 1918. Focus-Verlag, Gießen 1998, ISBN 3-88349-468-2 (Zugleich: Bielefeld, Universität, Habilitationsschrift, 1995).
 Sterilisation, „Euthanasie“, „Endlösung“. Erbgesundheitspolitik unter den Bedingungen charismatischer Herrschaft. In: Norbert Frei (Hrsg.): Medizin und Gesundheitspolitik in der NS-Zeit. R. Oldenbourg Verlag, München 1991 (= Schriften der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Sondernummer), ISBN 3-486-64534-X, S. 295–308.
 Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. Von der Verhütung zur Vernichtung „lebensunwerten Lebens“, 1890–1945 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft. 75). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1987, ISBN 3-525-35737-0 (2., durchgesehene Auflage. ebenda 1992. Zugleich: Bielefeld, Universität, Dissertation, 1986: Die Synthese von Arzt und Henker.).

Примітки